Rodolphe  désigne notamment :
 Rodolphe  de Bourgogne est roi de Bourgogne entre 888 et 912 ;
 Rodolphe  de Guînes (°v.992 †), troisième comte de Guines ;
 Rodolphe  (mort en 1124), margrave de la Marche du Nord ;
 Rodolphe  de Habsbourg dit le Débonnaire (1218-1291) est roi des Romains et duc d'Autriche de 1298 à 1307 (Rodolphe III) et roi de Bohême de 1306 à 1307 ;
 Rodolphe  de Bade-bade est co-margrave de Bade-Bade de 1243 à 1268, puis margrave seul jusqu’en 1288 ;
 Rodolphe (v. 1281-1307), premier roi de Bohême de la maison de Habsbourg  ;
 Rodolphe  de Saxe (v. 1284-1356), duc de Saxe de 1298 à sa mort ;
 Rodolphe  du Palatinat, dit « Le Bègue » (1274-1319), règne sur le duché Haute-Bavière de 1294 à son abdication, comte palatin du Rhin de 1294 à 1317.

Rodolphe I

de:Liste der Herrscher namens Rudolf#Rudolf I.